Nordfriedhof (cimetière du Nord en allemand) désigne plusieurs cimetières en Allemagne : 
 le Nordfriedhof de Dresde
 le Nordfriedhof de Düsseldorf
 le Nordfriedhof de Kiel
 le Nordfriedhof de Munich
 Nordfriedhof, station du métro de Munich située au sud-ouest du cimetière
 le Nordfriedhof de Wiesbaden

Voir aussi